Dunstan kan syfta på:
 Dunstan, England, en ort i Craster, Northumberland, England
 Dunstan av Canterbury (909–988), en ärkebiskop av Canterbury (961–980) som senare helgonförklarades
 Dunstan von Anka, en något mindre ofta figurerande karaktär i Kalle Ankas universum
 Dunstan (företag), ett svenskt företag som säljer försäkringar för häst- och gårdsliv.

Se även 
 Dunstanburgh Castle, vid Northumberlands kust i norra England